

Sigle 
 Rossini Opera Festival – festival musicale di Pesaro (Italia)
 Royal Ordnance Factory – fabbrica statale di produzione di armi e munizioni britannica
 Rhapsody of Fire – gruppo power metal

Codici 
 rof – codice ISO 639-3 della lingua rombo